Jungmann è un cognome tedesco e può riferirsi a:
 Antonín Jan Jungmann – educatore e medico ceco
 Josef Jungmann (1773-1847) – scrittore ceco
 Joseph Jungmann (1830-1855) – gesuita tedesco
 Josef Andreas Jungmann (1889-1975) – teologo austriaco
 40441 Jungmann – asteroide